Mutt Williams (właściwie Henry Jones III) – fikcyjna postać występująca w czwartej części filmów o Indiana Jonesie pod tytułem Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Syn Indiany i Marion Ravenwood. Początkowo Indiana i Mutt nie znają się, ale łączy ich uratowanie Oxleya (przyjaciela Indiego ze studiów) oraz matki Mutta – Marion. Jones nie pamięta Marion, bo jak mówi „Tyle było tych Marion...”. Mimo to rusza z Muttem na poszukiwanie Oxa.

Podczas poszukiwań dowiadują się o odkryciu przez Oxleya kryształowej czaszki kilka lat temu. I to dlatego Oxley jest zagrożony, bo skarb chcą zdobyć także Rosjanie, a szczególnie ich zaborcza przywódczyni Irina Spalko. Gdy Jones i Mutt spotykają się z porwaną przez wojsko Marion, dowiadują się, że są rodziną. Nazwisko Mutta pochodzi od jego ojczyma, Collina Williamsa, który był lotnikiem wojskowym podczas II wojny światowej.

Mutt jest zbuntowanym młodzieńcem. Rzucił studia, aby móc zająć się tym co kocha – motorami. Sam posiada własny, z którym rzadko się rozstaje, tak jak ze swoją skórzaną ramoneską. Zna szermierkę i jak wynika z rozmów bohaterów, często kłóci się z matką. Pragnie podkreślić swą niezależność.

Postacie z serii Indiana Jones